De Grand Prix-wegrace van Italië 2022 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 29 mei 2022 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Gabriel Rodrigo startte de race niet na een crash tijdens de vrije training op zaterdag, waarna hij nog last had van pijn aan zijn rechterschouder.

Moto3 
Ayumu Sasaki startte de race niet na een crash tijdens de vrije training op vrijdag, waarbij hij een hersenschudding en breuken aan beide sleutelbenen opliep. Alberto Surra startte de race niet na een crash in de kwalificatie op zaterdag, waarbij hij zijn linkervoet brak. Izan Guevara werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica. Xavier Cardelús startte de races na een crash in de kwalificatie op vrijdag, waarbij hij twee tenen in zijn rechtervoet brak.

Race 1 
Andrea Mantovani werd gediskwalificeerd omdat zijn motorfiets een lagere bandendruk had dan volgens de reglementen was toegestaan.

Race 2 
Niccolò Canepa, Marc Alcoba en Eric Granado werden allemaal posities teruggezet omdat zij tijdens een gelevlagsituatie de reglementen hebben overtreden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2022
Italië